Fuzor (Fuzor Farnswortha–Hirscha) – urządzenie przeznaczone do uzyskiwania kontrolowanej syntezy termojądrowej
 Fuzor – obiekt astronomiczny, w którego wnętrzu na pewnym etapie jego ewolucji mogą zachodzić procesy syntezy termojądrowej